Гаск () — французская фамилия.

 Гаск, Анна Розина де (урождённая Лисиевская; 1713—1783) — немецкая художница польского происхождения.
 Гаск, Кристиан (род. 1945) — французский костюмёр, четырёхкратный обладатель кинематографической премии «Сезар» за лучшие костюмы.
 де Гаск — французский дворянский род, ранее владевший винодельческими шато в регионе Бордо.

См. также 
 ГАСК — Государственная академия славянской культуры, учебное заведение в Москве.
 ГАСК — Гильдия актёров советского кино.